Gabriele Angella (Florença, 28 de abril de 1989) é um futebolista profissional italiano que atua como defensor.

Carreira 
Gabriele Angella começou a carreira no . 

Naturais de Florença
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas do Watford F.C.
Futebolistas do Queens Park Rangers F.C.